marlin (właśc. żaglicowate) – rodzina morskich ryb okoniokształtnych
 Marlin – brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Martin P5M Marlin – amerykański samolot patrolowy
 Rambler/AMC Marlin – amerykański samochód osobowy produkowany przez American Motors Corporation
 Marlin – postać Disneya, przyjaciel profesora Zapotka

Miejscowości w USA:
 Marlin – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Marlin – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Falls